Velilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Velilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Velilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar